Rombouten (geslacht), het geslacht Gomphus van libellen
Gomphus (schimmel), geslacht van schimmels uit de familie Gomphaceae